Dhaulagiri bezeichnet

 Dhaulagiri Himal, Gebirgsmassiv in Nepal
 Dhaulagiri, siebthöchster Berg der Welt (8167 m)
 Dhaulagiri II (7751 m)
 Dhaulagiri III (SW-Gipfel des Dhaulagiri II, 7715 m)
 Dhaulagiri IV (7661 m)
 Dhaulagiri V (7618 m)
 Dhaulagiri VI (7268 m)
 Dhaulagiri VII (7246 m)

 Dhaulagiri (Zone), eine der 14 ehemaligen Verwaltungszonen in Nepal